Transpac:
 Transpac — прежнее название авиакомпании Air Caledonie.
 Transpac — французская телекоммуникационная сеть, предшественник Минителя.